Time Machine kan syfta på:

 Time Machine (datorprogram) – en programvara från Apple
 Time Machine (Robyn-låt) – en låt av den svenska artisten Robyn från skivan Body Talk, 2010
 Time Machine (album) – ett album från det tyska hårdrocksbandet Axxis
 Time Machine – originaltiteln på H.G. Wells' roman från 1895, se Tidmaskinen
 The Time Machine – en film från 2002 baserad på romanen

Se även 
 Tidsmaskinen